Степа́н Семёнович Дуды́шкин (, Витебск, — , Павловск) — русский журналист, литературный критик.

Биография 
Родился в небогатой купеческой семье. Окончил Витебскую гимназию (1837) и юридическое отделение Санкт-Петербургского университета (1841). Зарабатывал частными уроками. С 1842 года служил в Департаменте внешней торговли, затем в Комиссариатском департаменте. В 1848 году оставил службу в чине титулярного советника.

Состоял членом Русского географического общества (с 1859). Член комитета Литературного фонда.

Умер внезапно от сердечного приступа. Похоронен на Георгиевском кладбище на Большой Охте.

Творческая деятельность 
Дебютировал в печати в 1845 году. Выступал с переводными статьями и рецензиями в «Журнале Министерства народного просвещения» и «Отечественных записках». Сотрудничал в журнале «Современник». С 1852 года стал ведущим критиком «Отечественных записок». Писал отзывы о произведениях И. А. Гончарова, А. А. Фета, А. Н. Островского, А. Ф. Писемского, И. С. Тургенева, Евгении Тур (Е. В. Салиас-де-Турнемир). Первым откликнулся на литературный дебют Л. Н. Толстого (1852).

С 1860 года стал соиздателем и фактически редактором журнала «Отечественные записки». Совместно с А. А. Краевским в 1858—1860 годах издал серию книг «Историки и публицисты новейшего времени в переводе на русский язык». Подготовил первое критическое собрание сочинений М. Ю. Лермонтова (1860).

Примечания

Литература 
 
 Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. — Т. 2: Г—К. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. — С. 193—195.
 Старчевский А. В. Один из забытых журналистов. (Из воспоминаний старого литератора)  // Исторический вестник. — 1886. — Т. 23, № 2. — С. 360—386.

Выпускники Витебской гимназии
Похороненные на Большеохтинском кладбище, чьи могилы утрачены